Der Dreiband-Weltcup 2007/4 war das vierte UMB/CEB-Weltcupturnier im 21. Jahr des Dreiband-Weltcups. Das Turnier fand vom 25. Juni bis zum 1. Juli 2007 in dieser Disziplin des Karambolagebillards in Matosinhos, nahe der portugiesischen Hafenstadt Porto statt. Es war das fünfte Dreiband-Weltcup Turnier in Porto.

Geschichte 
Das Weltcup-Turnier in Porto hatte mit Torbjörn Blomdahl einen absolut verdienten Sieger. Mit einem 3:0 Satzsieg gegen den Belgier Roland Forthomme, was auch der klarste Finalsieg in einem Weltcup-Turnier war, sicherte er sich seinen 36. Weltcup-Sieg. Seine Klasse unterstrich Blomdahl im Halbfinale. Gegen den in diesem Turnier stark spielenden Griechen Filipos Kasidokostas lag er mit 0:2 Sätzen im Rückstand. Die nächsten drei Sätze gewann er mit 45:7 Punkten in 15 Aufnahmen. Auch alle Turnierbestleistungen, den besten Einzel-Durchschnitt (BED) musste er sich aber mit dem starken Koreaner Kim Kyung-roul teilen, waren auf seiner Habenseite.

Preisgeld und Weltranglistenpunkte

Turniermodus 
In Porto wurden vier Qualifikationsrunden gespielt. Aus der letzten Qualifikationsrunde qualifizierten sich die 12 Gruppensieger und der beste europäische Gruppenzweite Adnan Yüksel als Wildcardspieler der CEB für die Finalrunde. Hinzu kamen Wildcardspieler des Ausrichters und der Verbände aus Amerika und Asien und der UMB. Gespielt wurde das Hauptturnier mit 32 Teilnehmern.

Bei Punktegleichstand wird in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SV = Satzverhältnis
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

Gesetzte Teilnehmer 

nach Weltrangliste:
  Torbjörn Blomdahl
  Daniel Sánchez
  Dick Jaspers
  Frédéric Caudron
  Semih Saygıner
  Roland Forthomme
  Kim Kyung-roul
  Nikos Polychronopoulos
  Peter de Backer
  Marco Zanetti
  Jean Paul de Bruijn
  Martin Horn

Wildcardspieler:
1 × UMB:  Filipos Kasidokostas
1 × CEB:  Adnan Yüksel
2 × ACBC:  Takao Miyashita,  Hwang Durk-hee
2 × CPB:  Ramón Rodriguez,  Merlin Romero
2 × organisierender Verband:  Rui Manuel Costa,  Jorge Neto

Hauptqualifikation

Finalrunde 
Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet.

Abschlusstabelle 
Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden nicht alle Spieler aufgeführt, sondern nur die 32 Teilnehmer der Finalrunde.

Einzelnachweise 

2007 4
Karambolageveranstaltung 2007
Billardturnier in Porto